Медаль При́стли — высшая награда Американского химического общества (ACS), присуждаемая за выдающиеся заслуги в области химии. Награда создана в 1922 году в честь Джозефа Пристли — первооткрывателя кислорода, иммигрировавшего в США в 1794 году.

Первоначально медаль присуждалась раз в три года, а с 1944 года — ежегодно.

Награждённые медалью Пристли 

 1923 — Айра Ремсен‎
 1926 — 
 1929 — 
 1932 — 
 1935 — 
 1938 — 
 1941 — Томас Мидгли
 1944 — Джеймс Брайант Конант
 1945 — 
 1946 — Роджер Адамс
 1947 — 
 1948 — 
 1949 — 
 1950 — 
 1951 — 
 1952 — 
 1953 —  Роберт Робинсон
 1954 — 
 1955 — Чарльз Томас
 1956 — 
 1957 — Фаррингтон Дэниелс
 1958 — 
 1959 — Герман Ирвинг Шлезингер
 1960 — 
 1961 — Плак Луис Гаммет
 1962 — 
 1963 —  Петер Дебай
 1964 — 
 1965 — 
 1966 — 
 1967 — 
 1968 — Уильям Янг
 1969 — Кеннет Питцер
 1970 — Макс Тишлер
 1971 — 
 1972 — Георгий Кистяковский
 1973 —  Гарольд Клейтон Юри
 1974 —  Пол Джон Флори
 1975 — Генри Эйринг
 1976 — Джордж Хэммонд
 1977 — Генри Гилман
 1978 —  Мелвин Кальвин
 1979 —  Гленн Сиборг
 1980 — 
 1981 —  Герберт Браун
 1982 — 
 1983 —  Роберт Малликен
 1984 —  Лайнус Полинг
 1985 —  Генри Таубе
 1986 — 
 1987 — 
 1988 — Фрэнк Вестхаймер
 1989 — Джордж Пайментел
 1990 —  Роальд Хоффманн
 1991 — Гарри Грэй
 1992 — Карл Джерасси
 1993 — 
 1994 — Говард Симмонс
 1995 —  Дерек Бартон
 1996 — Эрнест Елиел
 1997 — 
 1998 — Альберт Коттон
 1999 — Рональд Бреслоу
 2000 — Дарлин Хоффман
 2001 — 
 2002 — Аллен Бард
 2003 — 
 2004 —  Элайас Джеймс Кори
 2005 —  Джордж Олах
 2006 — 
 2007 — Джордж Уайтсайдс
 2008 — Габор Соморджай
 2009 — 
 2010 — Ричард Зэйр
 2011 —  Ахмед Зевейл
 2012 — Роберт Лангер
 2013 — 
 2014 — Стивен Липпард
 2015 — Жаклин Бартон
 2016 — 
 2017 — Тобин Маркс
 2018 — Джеральдин Ричмонд
 2019 —  Барри Шарплесс
 2020 — Джоан Стабби
 2021 — Аливизатос, Павлос
 2022 — Дерван, Питер

Примечания

Ссылки 
 Страница медали на сайте Американского химического общества 
 Общество Пристли 

Пристли
Медали США
Награды Американского химического общества
Награды, появившиеся в 1922 году